Благой Иванов Ципушев е организатор на ученическа революционна организация, жертва на политическия терор в Социалистическа Република Македония.

Биография 
Ципушев е роден на 12 март 1924 година в Радовиш, тогава в Югославия, внук е на революционера от ВМРО Коце Ципушев, а негов чичо е Кирил Ципушев. Друг негов чичо - лекарят Илия Ципушев, след 1950 година лежи в Идризово. Основно образование завършва в родния си град и гимназия в Щип. През 1944 година се присъединява към партизанския отряд в планината Плачковица. В края на Втората световна война е изпратен на тримесечен телеграфски курс, след което е разпределен в командването по въздухоплаване в Земун. През 1946 година е преразпределен в Панчево като телеграфист във военното училище, но скоро след това е задържан от ОЗНА. През учебната 1947/1948 година учи в Струмишката гимназия, а след това в Скопие. През 1950 година е осъден на затвор заедно със Страхил Сарамандов за организиране на революционна група на ВМРО и са изпратени в Идризово, а после в различни трудови лагери. През 1967 година заедно с бившия революционер Кольо Михайлов посещава Солун, след което повторно е затворен от югославските тайни служби.

Родословие

Бележки 

Български революционери от Македония
Дейци на ВМРО
Дейци на НОВМ
Репресирани от комунистическия режим в Югославия
Българи в Югославия
Родени в Радовиш
Благой